Scribe peut désigner plusieurs articles.

Fonction 
 Un scribe est une personne qui pratique l'écriture par profession.

Patronyme 
 Anthony Scribe est un footballeur français (né en 1988).
 Eugène Scribe est un auteur dramatique et lbrettiste français (1791-1861).

Logiciels 
 Scribe est un logiciel de numérisation de livres gratuit et en open source.
 Scribe est une méta-distribution EOLE qui fait office de serveur pédagogique destiné aux établissements d'enseignements.
 Scribe regroupe des experts SIS (Système d'Information de Santé) contribuant à un système d'information libre francophone (PIMS : Progiciel d'Information Médicale et de Santé).

Divers

Voir aussi 
 Le Scribe accroupi, statue égyptienne conservée au musée du Louvre.

Homonymie de patronyme